Pedro Ortiz puede referirse a:

 Pedro Ortiz Angulo (1990-), futbolista ecuatoriano.
 Pedro Ortiz-Armengol (1922-2009), historiador español.
 Pedro Ortiz Cabanillas (1933-2011), médico peruano.
 Pedro Ortiz Valdivieso (1926-2012), sacerdote jesuita colombiano.
 Pedro Ortiz de Foronda (1712-1779), noble criollo y funcionario colonial en el Virreinato del Perú.
 Pedro Ortiz de Pinedo (1977-), productor mexicano.
 Pedro Elías Ortiz Rengifo (1956-), deportista olímpico colombiano (1988).
 Pedro P. Ortiz (19??-19??), deportista olímpico mexicano (1932).
 Pedro Casablanc (1963-), actor español.